Bingle Bangle — пятый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы AOA. Был выпущен 28 мая 2018 года, лейблом FNC Entertainment. Он содержит в общей сложности шесть песен, в том числе заглавный трек «Bingle Bangle».

Это единственный релиз в качестве группы из шести участниц, после ухода Чоа в 2017 году, а также последний релиз с Миной после её ухода из группы в мае 2019 года.

Предпосылки и релиз 
18 апреля 2018 года FNC Entertainment подтвердили, что AOA вернется в качестве группы из шести человек в мае 2018 года, отметив это их первое возвращение с момента ухода Чоа из группы в 2017 году.  Позже было подтверждено, что группа вернется со своим пятым мини-альбомом под названием Bingle Bangle 28 мая. 9 мая FNC Entertainment открыли официальный Instagram AOA и начали публиковать тизеры для возвращения 10 мая. Индивидуальные и групповые тизеры начали выпускаться через их официальный Instagram 10 мая. А трек-лист был выпущен 22 мая. 28 мая был официально выпущен мини-альбом вместе с музыкальным клипом заглавного трека «Bingle Bangle».

Участница Джимин участвовала в написании текстов для альбома.

Промоушен 
28 мая AOA провели презентацию для выпуска мини-альбома и исполнили свой заглавный трек вместе с «Super Duper».

Они начали исполнять заглавный трек «Bingle Bangle» и «Super Duper» на южнокорейских музыкальных шоу с 31 мая на M!Countdown.

Композиция 
«Bingle Bangle» был выпущен в качестве заглавного трека с альбомом 28 мая 2018 года. Песня была описана как «веселая летняя песня со свежей и живой энергией».

Трек-лист

Позиции в чартах

Примечания